Anthriscus vallisvenariae är en flockblommig växtart som beskrevs av Adeodato Francisco Marcet y Poal. Anthriscus vallisvenariae ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
vallisvenariae